Соколи́ная Гора́ — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование.

Официальные символы

Герб 
Геральдическое описание:

В красном щите московской формы золотой взлетающий сокол, увенчанный золотой шапкой Мономаха. В голубой, законченной золотом, повышенной треугольной оконечности две серебряные перекрещенные фузеи, сопровождаемые сверху серебряной гранатой с золотым пламенем.

Красное поле щита означает цвет кафтанов царских сокольников. Голубая оконечность указывает на цвет униформы лейб-гвардии Семёновского полка, образованного Петром I и располагавшегося на территории нынешнего муниципального образования. Золотой взлетающий сокол, увенчанный шапкой Мономаха, указывает на охоту — одно из любимых развлечений царского двора. Серебряные граната и две перекрещённые фузеи символизируют славную военную историю Семёновского полка.

Флаг 

Флаг муниципального образования Соколиная Гора представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище состоит из двух частей — нижней голубой и верхней красной, разделённых между собой жёлтой ломаной линией в виде боковых сторон равнобедренного треугольника, высота которого равна 1/4 ширины полотнища, а вершина совпадает с центром полотнища. Ширина жёлтой линии равна 1/120 длины (1/80 ширины) флага.

В красной части помещено изображение жёлтого взлетающего сокола, увенчанного шапкой Мономаха. Габаритные размеры изображения составляют 5/12 длины и 7/16 ширины полотнища. Центр изображения равноудалён от боковых краёв полотнища и находится на расстоянии 1/4 ширины полотнища от его верхнего края. В голубой части помещено изображение двух белых перекрещённых фузей, над которыми белая граната с жёлтым пламенем. Габаритные размеры изображения составляют 5/8 длины и 2/5 ширины полотнища. Центр изображения равноудалён от боковых краёв полотнища и находится на расстоянии 1/4 ширины.

История

Начало заселения 
История заселения территории, ныне входящей в состав района Соколиная Гора, насчитывает более 300 лет. Название «Соколиная Гора» произошло от находившегося здесь в середине XVII века Потешного соколиного двора, где содержали соколов и кречетов для охоты царя Алексея Михайловича; оно закрепилось за местностью, ныне занимающую южную часть территории района. На северо-западе этой территории, известном как «Семёновское», в 1687 году возникает Семёновская солдатская слобода — слобода Семёновского полка, одного из первых двух полков гвардии в России. На рубеже XVII—XVIII вв. с ней слилось село Введенское, находившееся к югу от слободы и отделённое от неё болотом.
Местность, богатая лесом и водой, была очень привлекательна не только для русских, но и для заморских «гостей», как в старину называли купцов и мещан. С 1714 года им было разрешено селиться в Семеновской солдатской слободе. В конце XVIII – начале XIX века предприимчивыми поселенцами здесь были основаны первые мануфактуры, многие из которых выросли в известные, крупные предприятия.

Присоединение к Москве 
В 1742 году (с прокладкой Камер-Коллежского вала) Семёновская солдатская слобода вошла в таможенную границу Москвы, к концу XVIII века она вошла и в полицейскую границу Москвы, с 1864 года — в административную границу города. В конце XVIII — начале XIX века здесь возникают первые мануфактуры.

С 1890-х годов начинается интенсивная застройка местностей Благуша (северо-восток современной территории района — между Семёновской заставой и Московской Окружной железной дорогой: улицы Ткацкая, Щербаковская, Кирпичная и др.) и Соколиная Гора. Эти местности превратились в пригороды Москвы, а официально они вошли в её состав в 1917 году. Дальнейшее строительство фабрик, заводов, развитие науки и создание научно-исследовательских институтов позволило превратить район из фабричной окраины в один из ведущих индустриальных и научных районов Москвы.

Создание района 
В 1991 году в Москве была проведена административная реформа. Вместо прежних районов были образованы 10 административных округов, в том числе Восточный административный округ и в его составе временный муниципальный округ «Соколиная Гора».

Территория временного муниципального округа в 1995 году была включена в состав нового района Соколиная Гора.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях организации местного самоуправления в Москве, 15 октября 2003 года в пределах границ районов города созданы внутригородские муниципальные образования.

Границы 
Граница района Соколиная Гора и муниципального образования Соколиная Гора проходит по оси шоссе Энтузиастов, далее по оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД), оси русла реки Яузы, оси Электрозаводского моста, оси Электрозаводской улицы, южной и западной границам площади Журавлёва (исключая домовладение № 1 по пл. Журавлёва и включая домовладение № 7 по пл. Журавлёва), осям: Нижнего Журавлёва переулка, улицы Малой Семёновской (включая домовладение № 13), улице Измайловский Вал, оси подъездной железнодорожной ветки, оси коллектора реки Хапиловки, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, 8-й улицы Соколиной горы, включая мост через железнодорожную ветку Малого кольца МЖД), и западной границе территории Измайловского ПКиО до шоссе Энтузиастов.

В 2003 году в связи с изменениями территориальных структур города Москвы территория района за счёт присоединения промышленных зон районов Перово, Измайлово и Преображенского увеличилась на 23 % и составляет  с населением порядка 85 тыс. человек.

Население

Промышленность 

Уникальность района заключается в сосредоточении на его территории предприятий различных отраслей промышленности. Здесь расположено более 90 промышленных предприятий машиностроения и металлообработки. 39,8 % от общего числа людей, занятых на производстве предприятий Восточного административного округа, работают на предприятиях района.

Среди предприятий района:
 ФГУП НПЦ газотурбостроения «Салют» (проспект Будённого, д. 16) — крупнейшее промышленное предприятие района, одно из ведущих предприятий страны по производству авиационных двигателей
 ОАО Московский инструментальный завод (Большая Семёновская ул., д. 42)
 ОАО Московский завод тепловой автоматики (Мироновская ул., д. 33)
 ОАО Московский машиностроительный завод «Вымпел» (Вельяминовская ул., д. 34)
 ОАО Московская швейная фабрика «Старт»; Вельяминовская ул., д. 9)
 ЗАО Московская трикотажная фабрика «Красная Заря» (Малая Семёновская ул., д. 30)

Строительство 
Кварталы Соколиной горы застроены преимущественно хрущевками. Новое жилищное строительство здесь идёт медленно, новостройки растут больше в соседнем Преображенском. С конца 2000-х в районе Соколиной горы возведено около десятка новых ЖК, в основном — точечная застройка. В 2017 году здесь, на пересечении пр. Буденного и Гаражной ул., построен ЖК «Золотая звезда». В 2019 построен ЖК «Семеновский парк» на Вольной улице, 28 промзоны «Кирпичные улицы».

Достопримечательности и памятные места 
 В доме 12 по Медовому переулку жил и работал пионер космонавтики Ф. А. Цандер.

Храм Димитрия Солунского на Благуше 

В районе имеется один православный храм — храм Димитрия Солунского на Благуше (расположен по адресу: улица Ибрагимова, д. 6а.). Построен в 1909—1911 годах в основном на средства Д. Ф. и Е. Ф. Ермаковых архитектором Н. И. Орловым. Выполнен из красного кирпича в византийском стиле, украшен изразцовыми вставками. Закрыт в 1931 году, возвращён верующим в 1990 году. Вмещает до 3 тысяч прихожан. Главный престол — великомученика Димитрия Солунского. Приделы: святителя Петра, митрополита Московского (южный) и Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы (северный).

Кинотеатр «Родина» 
Одной из архитектурных доминант района является здание кинотеатра «Родина», расположенное на Семёновской площади. Кинотеатр был построен в 1934 году по проекту архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова в стиле постконструктивизма. В отличие от большинства зданий, выстроенных по подобным проектам (в Твери, Смоленске, Симферополе и других городах), кинотеатр не был перестроен в послевоенные годы и сохранил черты постконструктивизма в своём внешнем облике. В раннее время на крыше кинотеатра был ресторан.

В рамках реализации программы реконструкции советских кинотеатров в 2020 году началась реставрация здания, в результате которой будут воссозданы по историческим образцам фасады и декоративные элементы, заработают шесть комфортных кинозалов, вновь откроется для посещений в летнее время крыша.

"Могилевский двор" 
В июле 2006 года был обустроен двор в честь дружбы России и Белруссии. Достопримечательность оформлена в национальном стиле: плетень, мостики, избы и клумбы.  Вход построен в виде кирпичной крепости, башни и стены которой напоминают элементы Могилевского замка, существовавшего до 1633 года, над входной аркой видны латунные герб города и надпись «Могилев» под ним.

Комплекс жилых домов на Щербаковской улице 
На Щербаковской улице (дома № 7, 9, 11) находится один из последних реализованных проектов Б. М. Иофана — три шестнадцатиэтажных жилых дома, построенные в 1962—1975 годах. Соавторами знаменитого архитектора были его коллеги по «Моспроекту-1» архитекторы Д. Алексеев, Н. Челышев, А. Смехов, инженеры С. Кошёлкин, Л. Шойхет, Л. Шустров, М. Рейтман. Дома обращены торцами к Щербаковской улице и объединены проходящими на уровне первого этажа помещениями магазинов. Строительство было начато в рамках программы Н. С. Хрущёва по переселению советских граждан в отдельные квартиры. Так как дома были запроектированы стоящими в 47 м друг от друга, что нарушало требования по инсоляции того времени, в ходе проектирования была проведена проверка макета на искусственном солнце в Институте строительной физики. Проверка показала, что выбранное проектировщиками расстояние допустимо. Другой особенностью проекта были большие для новых жилых домов 1960-х годов кухни (например, в трёхкомнатных квартирах площадь кухни составила ) — это обусловлено тем, что кухни рассматривались как «кухни-столовые», при наличии которых, как предполагали авторы, «спальные комнаты будут использованы только по своему прямому назначению».

Здание Главного вычислительного центра ЦСУ СССР 

Измайловское шоссе, д. 44. Главный архитектор Леонид Павлов. Памятник советского модернизма (1968—1980). Ныне в башне располагается Главный межрегиональный центр Росстата.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов мастерской № 11 Управления Моспроекта-2 (рук. Леонид Павлов) разработана серия проектов вычислительных центров для разных отраслей народного хозяйства. Один из реализованных проектов — вычислительный центр ЦСУ СССР на Измайловском шоссе.

Высотный 22-этажный объём решён в сборно-монолитных конструкциях с применением унифицированного каркаса. Монолитное ядро жёсткости крестообразного типа с диагонально расположенным сердечником открытого сечения. Здание в плане представляет собой квадрат со стороной 30 м. Инженерные коммуникации, помещения вертикального пневмотранспорта, санузлы и лифтовая группа сосредоточены в центре здания, группируясь вокруг ядра жёсткости. Лестница вынесена в отдельный объём, примыкающий к башне по центру заднего фасада. В верхней части здания сосредоточены хранилища информации и машинные залы, в нижней части — кабинеты сотрудников (верхняя и нижняя части здания отличаются по ритму расстояний между этажами).

Конструктивная схема позволила реализовать острый и эффектный приём «нависания» стройного вертикального объёма над низким протяжённым стилобатом. Отдельное эмоциональное воздействие оказывает и «отогнутый» край стилобата по уличному фасаду. Метрический ряд глухих и остеклённых лент создаёт выразительный художественный образ современного многоярусного сооружения. Здание вычислительного центра примечательно как пример честной и тектонически осмысленной архитектуры.

Парки, скверы и общественные пространства 
В Соколиной горе не очень много зеленых зон, и все они в основном сосредоточены на севере района. 

Семеновский парк — парк площадью около 6 Га, расположенный на пересечении улиц Семеновский Вал, Семеновский проезд и Измайловское шоссе. Прежде на месте парка располагалось кладбище, где были погребены участники войн 1812 года, Первой мировой, Русско-японской и Турецкой. По большей части это связано с тем, что поблизости располагался Лефортовский военный госпиталь (сегодня Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко). В 30-х годах XX века кладбище ликвидировали и на части территории обустроили парк — проложили прогулочные дорожки, разбили цветники, установили беседки-домики и скамейки для спокойного отдыха. В парке оборудованы детские и спортивные площадки (воркаут). Семеновский парк находится под управлением ГБУ «Жилищник района Соколиная гора». В 2021 году парк обновили: у входа разместили стенды со справками об исторических событиях, которые здесь происходили, а в глубине поставили комплекс из больших качелей.

Семеновский сквер — зелёная зона, расположенная между улицами Вельяминовская, Щербаковская, Измайловский Вал и Измайловским шоссе. Условной границей, отделяющей Семеновский сквер от Семеновского парка является Измайловское шоссе. По состоянию на 2020 год сквер не благоустроен, концепция благоустройства находится в стадии обсуждения. В 2021 году сквер благоустроили по программе «Мой район»: работы завершились в начале декабря. Отличительной особенностью площадки стали тематические игровые зоны, посвященные школьным предметам — биологии, химии, астрономии и др. В настоящее время здесь располагается большой игровой комплекс, полигональные фигуры животных, модель Солнечной системы, а также специальное пространство для малышей.

Зона отдыха на Щербаковской улице — пешеходное пространство по четной стороне, ограниченное Вельяминовской улицей и Окружным проездом. Комплексное благоустройство улицы Щербаковская прошло в 2019 году. Возле дома №54 (построен в 1955 году по проекту архитектора Николая Колли) был обустроен сквер: отремонтирован исторически располагавшийся на этом месте фонтан, установлены новые МАФы и три новые детские площадки. Достопримечательностью сквера является скульптура «Кролик с часами», изображающая персонажа сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Транспорт

Метро
В районе находятся станции метро  Семёновская, , , станции МЦК , , .

Автобусы
т22: 16-я Парковая улица — Новорязанская улица
т32: Уссурийская улица — Гаражная улица
т88: Проспект Будённого — Новорязанская улица
36: Платформа Новогиреево — 
59: Электрозаводский мост — Карачарово
83:  Семёновская — Станция Перово
86:  Бульвар Рокоссовского — Больница Соколиной горы (2-я инфекционная больница)
141:  Семёновская — Улица Молостовых
254:  Семёновская — Улица Молостовых
634: Южное Измайлово —  Семёновская
702:  Семёновская — Южное Измайлово
730: Гаражная улица —  Площадь Ильича
м3: Проспект Будённого — Серебряный бор
м3к: Проспект Будённого — Лубянская площадь
н3: Уссурийская улица —  Китай-город

Трамваи
2: Метрогородок —  Семёновская
11: Останкино — 16-я Парковая улица
12: 16-я Парковая улица — 2-я улица Машиностроения
34: 16-я Парковая улица —  Семёновская
36: Новогиреево — Метрогородок
46: Сокольническая застава — Октябрьское трамвайное депо

Примечания

Литература

Ссылки 

 Управа района Соколиная гора
 Муниципальный округ «Соколиная гора»
 Район Соколиная гора на портале Восточного административного округа
 Районная газета «Соколинка-информ»